Miles (Iowa)
 Miles (Texas)
 Miles City

Desambiguações de topônimos